L’italique, en typographie, est un caractère d’imprimerie incliné.
Les Italiques sont des peuples principalement indo-Européens vivant en Italie au II millénaire av. J.-C.
L’italique est un groupe de langues indo-européennes, parlées par les Italiques.
Italiques est une émission produite et animée par Marc Gilbert de 1971 à 1974 sur l’ORTF.
La Légion italique est une branche de l'armée napoléonienne.